Чемпионат Королевства сербов, хорватов и словенцев по футболу 1927 () — пятый сезон чемпионата КСХС по футболу. Впервые соревнования имели характер лиги, команды играли друг с другом один раз. Чемпионский титул выиграл сплитский клуб «Хайдук» в первый раз ставший чемпионом Королевства сербов, хорватов и словенцев по футболу. Серебряным призёром стал белградский БСК, вытеснивший из числа участников чемпионата другой белградский клуб «Югославию». Во многом это было связано с тем, что большинство игроков «Югославии» перешли в БСК.

Клубы-участники

Итоговая турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Королевства сербов, хорватов и словенцев по футболу

Футбол в Европе в 1927 году
Чемпионат Югославии по футболу
1920-е годы в Югославии